Берлинский договор (1889) был заключительным документом конференции по Самоа, состоявшейся в Берлине в 1889 году. Конференция была предложена министром иностранных дел Германии графом Гербертом фон Бисмарком (сыном канцлера Отто фон Бисмарка) для возобновления прерванной Вашингтонской конференции по Самоа 1887 года. Герберт фон Бисмарк пригласил делегации Соединенных Штатов и Британской империи в Берлин в апреле 1889 года.

Договор положил начало кондоминиуму на Самоа между Соединенными Штатами, Германией и Великобританией. Он был разработан, чтобы гарантировать сохранение прав трех держав, закрепленных в отдельных договорах о режиме Самоа в 1878 и 1879 годах. Кроме того, была обеспечена независимость и нейтралитет правительства Самоа, были реорганизованы государственные финансы и восстановлен король Самоа, избранный в 1881 году. В целях укрепления судебной системы была создана должность главного судьи Америки/Европы.

Договор был подписан в Берлине тремя державами 14 июня 1889 года; обмен ратификациями состоялся 12 апреля 1890 года и был одобрен правительством Самоа 19 апреля 1890 года, четыре правительства фактически были участниками Берлинского акта.

Кондоминиум закончился политическими беспорядками через десять лет после ратификации Трехсторонней конвенции 1899 года и последующего раздела архипелага Самоа.

Примечания 

Gilson, Richard Phillip.  Samoa 1830 to 1900, The Politics of a Multi-Cultural Community. Melbourne: Oxford University Press. 1970.
Ryden, George Herbert.  The Foreign Policy of the United States in Relation to Samoa.  New York: Octagon Press. 1975.  (Reprint by special arrangement with Yale University Press.  Originally published at New Haven: Yale University Press. 1928)

История Самоа
Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Германской империи